Uriburu peut désigner :

Patronymes 
 Evaristo de Uriburu (1796-1885), militaire argentin, père de José Evaristo de Uriburu et grand-père maternel de José Félix Uriburu ;
 Francisco Manuel Uriburu Quintana, avocat et économiste argentin ;
 Francisco Uriburu (1837-1906), homme politique argentin ;
 Francisco Uriburu (fils) (1872-1940), journaliste et homme politique argentin, fils de Francisco Uriburu ;
 José Evaristo de Uriburu (1831-1914), homme politique argentin, président en 1895, fils d'Evaristo de Uriburu ;
 José Félix Uriburu (1868-1932), officier militaire argentin, président de facto en 1930 ;
 José María Uriburu (1846-1909), officier militaire argentin, gouverneur de Formose entre 1893 et 1901 ;
 Julio Vincente Uriburu (1870-1942), médecin argentin ;
 Napoleón Uriburu (1836-1905), officier militaire argentin, gouverneur du Chaco et de Formosa ;
 Nicolás García Uriburu (1937), peintre et architecte argentin.

Toponymie 
 Uriburu, localité argentine située dans la province de La Pampa.